

Techniek 
 Regelklep, een mechanisme om de stroming van een gas of vloeistof te regelen
 Ventiel (techniek), een mechanisme om de stroming van een gas of vloeistof te regelen
Veiligheidsventiel, een mechanisme dat opent wanneer een maximumwaarde dreigt te worden overschreden
 Thermostatische veiligheidsklep, een beveiligingsmechanisme dat op temperatuurverandering reageert
 Gasgebrekbeveiliging of B-klep, een klep die de gastoevoer afsluit als de gaslevering faalt
 Reduceerklep, een mechanisme om de druk van een gas of vloeistof te regelen
 Vlinderklep, een klep die de stroming van een vloeistof of gas stopt met een draaiende schijf
 Kleppen, een mechanisme in een motor
 Gasklep, een soort ventiel dat bij benzinemotoren de hoeveelheid aangezogen mengsel doseert
 Snuffelklep, een inlaatklep van een zuigermotor
 Balanceerklep, een remklep in een hydromotor of een hydraulische cilinder
 Terugslagventiel (terugslagklep, keerklep), een ventiel om een vloeistof, poeder of gas in één richting door te laten
 Voetklep, een  terugslagklep om te voorkomen dat de zuigleiding van een pomp leegloopt
 Kingstonklep, een mechanisme in een schip om de water- en ballasttanks te vullen
 Remklep, een klep om de luchtweerstand te vergroten en zo een vliegtuig of windmolen af te remmen
 Welvingsklep (flap), deel van een vleugel van een vliegtuig om de liftkracht te regelen
 Klep (blaasinstrument), een mechanisme om de gaten in een blaasinstrument te openen of te sluiten
 Klep (piano), het bovenblad van een piano, waarvan de stand het geluidsniveau regelt

Levende organismen 
 Hartklep, klep die de bloedstroom regelt
Atrioventriculaire kleppen, de hartkleppen tussen de beide atria of boezems en de beide ventrikels of hartkamers
Aortaklep, hartklep tussen de linkerkamer en lichaamsslagader
Mitralisklep, hartklep tussen de linkerboezem en linkerkamer
Pulmonalisklep, hartklep tussen de rechterventrikel en longslagader
Tricuspidalisklep, hartklep tussen de rechterboezem en rechterkamer
 Klep van Bauhin, de uitmonding van de dunne darm die ervoor zorgt dat de darminhoud niet terugstroomt
 Mond (orgaan), spreektaal

Overige zaken 
 het uitstekende gedeelte aan de voorkant van een pet; zie Pet (hoofddeksel)
 Zonneklep, een klep op het hoofd tegen de zon
Klep (kledingonderdeel), een puntvormig of rechthoekig stuk stof met een knoopsgat, waarmee een zak van een kledingstuk (jas, broek) wordt afgesloten
 Laadklep, klep voor het laden en lossen van vrachtwagens, opleggers en aanhangwagens

Personen 
 Edith Klep (1976), een Nederlands voormalig wielrenster